Rivoli Theatre steht für:

 Rivoli Theatre (South Fallsburg), New York, Vereinigte Staaten
 Rivoli Theatre (Indianapolis), Indiana, Vereinigte Staaten
 Rivoli Theatre (Porto), Portugal